Tenisový turnaj WTA Family Circle Cup 2011 se konal ve dnech 4. - 10. dubna v Charlestonu ve Spojených státech amerických venku na zelené antuce. Turnaj patřil do kategorie Premier a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 700 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.
  Caroline Wozniacká (vítězka)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Jelena Jankovićová (semifinále)
  Marion Bartoliová (2. kolo)
  Šachar Pe'erová (3. kolo)
  Yanina Wickmayerová (čtvrtfinále)
  Naděžda Petrovová (3. kolo)
  Alisa Klejbanovová (2. kolo)
  Maria Kirilenková (2. kolo)
  Daniela Hantuchová (3. kolo)
  Pcheng Šuaj (semifinále)
  Julia Görgesová (čtvrtfinále)
  Patty Schnyderová (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová (2. kolo)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (3. kolo)
  Věra Duševinová (1. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Caroline Wozniacká
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Yanina Wickmayerová
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Jelena Jankovićová
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Christina McHaleová
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=0
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=11
| RD1-team5= Pcheng Šuaj
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6=Q
| RD1-team6= Sania Mirzaová
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=2
| RD1-score6-3=2

| RD1-seed7=12
| RD1-team7= Julia Görgesová
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=2
| RD1-seed8= 
| RD1-team8= Jelena Vesninová
| RD1-score8-1=2
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Caroline Wozniacká
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Jelena Jankovićová
| RD2-score2-1=4
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=11
| RD2-team3= Pcheng Šuaj
| RD2-score3-1=64
| RD2-score3-2=3
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= Jelena Vesninová
| RD2-score4-1=77
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Caroline Wozniacká
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2= 
| RD3-team2= Jelena Vesninová
| RD3-score2-1=2
| RD3-score2-2=3
| RD3-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Rybáriková
| RD1-score03-1=69
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= I Falconi
| RD1-score04-1=711
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Z Ondrášková
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Rodionova
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Hlaváčková
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2='''6
| RD1-score07-3=66
| RD1-seed08=15
| RD1-team08=

 Čtyřhra 

 Nasazené páry 
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková  (semifinále)
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (1. kolo)
  Vania Kingová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo, skreč)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Meghann Shaughnessyová ''(finále)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Charleston Open
Tenis v USA v roce 2011
WTA Tour 2011